Saltos ornamentais na Universíada de Verão de 1967.

Quadro de medalhas

Universíada de Verão de 1967
Saltos ornamentais nas Universíadas